Pirottaea är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår släktet i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes och divisionen sporsäcksvampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Dermateaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes och divisionen sporsäcksvampar.

Källor

Disksvampar
Pirottaea